Średniaki – grupa przedszkolna
 Średniaki - zęby sieczne zwierząt domowych (patrz wzór zębowy)

Zobacz też 
 Średniak